Гарибалди може да се отнася за:
 Джузепе Гарибалди (1807 – 1882), италиански революционер и политик
 Гарибалди (град, Орегон), град в Съединените щати
 Гарибалди (мост), мост в Рим, Италия
 Майкъл Гарибалди, герой от сериала „Вавилон 5“
 „Джузепе Гарибалди“, тип италиански броненосни крайцери от края на 19 век
 „Джузепе Гарибалди“, италиански крайцер от едноименния тип
 „Гарибалди“, аржентински крайцер от същия тип